Список жужелиц Белоруссии включает все виды, рода и другие таксоны жесткокрылых из семейства Жужелицы, обнаруженные на территории Белоруссии.

Список видов 
В Белоруссии обнаружено 314 видов жужелиц:
 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 вид: 

 Calathus ambiguus (Paykull, 1790)

 Calathus cinctus (Motschulsky, 1850)

 Calathus erratus (Sahlberg, 1827)

 Calathus fuscipes (Goeze, 1777)

 Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758)

 Calathus micropterus (Duftschmid, 1812)

 Callistus lunatus (Fabricius, 1775)

 Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

 Calosoma denticolle ((Gebler, 1833))

 Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)

 Calosoma investigator (Illiger, 1798)

 Calosoma reticulatum (Fabricius, 1787)

 Calosoma sycophanta (Linnaeus, 1758)

 Carabus arvensis (Herbst, 1784)

 Carabus cancellatus (Illiger, 1798)

 Carabus clathratus (Linnaeus, 1761)

 Carabus convexus (Fabricius, 1775)

 Carabus coriaceus (Linnaeus, 1758)

 Carabus excellens (Fabricius, 1798)

 Carabus glabratus (Paykull, 1790)

 Carabus granulatus (Linnaeus, 1758)

 Carabus hortensis (Linnaeus, 1758)

 Carabus intricatus (Linnaeus, 1761)

 Carabus marginalis (Fabricius, 1794)

 Carabus menetriesi (Hummel, 1827)

 Carabus nemoralis (O.F.Muller, 1764)

 Carabus nitens (Linnaeus, 1758)

 Carabus violaceus (Fischer von Waldheim, 1823)

 Chlaenius costulatus (Motschulsky, 1859)

 Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787)

 Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781)

 Chlaenius quadrisulcatus (Paykull, 1790)

 Chlaenius sulcicollis (Paykull, 1798)

 Chlaenius tibialis (Dejean, 1826)

 Chlaenius tristis (Schaller, 1783)

 Chlaenius vestitus (Paykull, 1790)

 Cicindela arenaria (Schrank, 1781)

Cicindela campestris Linnaeus, 1758

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758

Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758

Clivina collaris (Herbst, 1784)

Clivina fossor (Linnaeus, 1758)

Cychrus caraboides (Linnaeus, 1758)

Cylindera germanica (Linnaeus, 1758)

Cylindera maritima kirgisica (Mandl, 1936a)

Cymindis humeralis (Fourcroy, 1785)

Cymindis macularis (Fischer von Waldheim, 1824)

Cymindis vaporariorum (Linnaeus, 1758)

Demetrias imperialis (Germar, 1824)

Demetrias monostigma (Samouell, 1819)

Diachromus germanus (Linnaeus, 1758)

Dicheirotrichus cognatus Gyllenhal, 1827

Dicheirotrichus placidus (Gyllenhal, 1827)

Dicheirotrichus rufithorax (Sahlberg, 1827)

Dolichus halensis (Schaller, 1783)

Dromius angusticollis (J.Sahlberg, 1880)

Dromius agilis (Fabricius, 1787)

Dromius fenestratus (Fabricius, 1794)

Dromius quadraticollis (Morawitz, 1862)

Dromius quadrimaculatus (Linnaeus, 1758)

Dromius quadrisignatus (Dejean, 1825)

Dromius schneideri (Crotch, 1871)

Dyschirius aeneus (Dejean, 1825)

Dyschirius angustatus (Ahrens, 1830)

Dyschirius arenosus (Stephens, 1827)

Dyschirius digitatus (Dejean, 1825)

Dyschirius globosus (Herbst, 1784)

Dyschirius impunctipennis (Dawson, 1854)

Dyschirius intermedius (Putzeus, 1846)

Dyschirius laeviusculus (Putzeys, 1846)

Dyschirius neresheimeri (H.Wagner, 1915)

Dyschirius nitidus Dejean, 1825

Dyschirius obscurus (Gyllenhal, 1827)

Dyschirius politus Dejean, 1825

Dyschirius tristis (Stephens, 1827)

Elaphrus angusticollis (J.R Sahlberg, 1880)

Elaphrus aureus aureus (P.W.J. Müller, 1821)

Elaphrus cupreus (Duftschmid, 1812)

Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758)

 Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792

 Epaphius rivularis (Gyllenhal, 1810)

 Epaphius secalis (Paykull, 1790)

 Harpalus affinis (Schrank, 1781)

 Harpalus anxius (Duftschmid, 1812)

 Harpalus autumnalis (Duftschmid, 1812)

 Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812)

 Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812)

 Harpalus flavescens (Piller et Mitterpacher, 1783)

 Harpalus froelichii (Sturm, 1818)

 Harpalus griseus (Duftschmid, 1812)

 Harpalus hirtipes (Panzer, 1797)

 Harpalus laevipes (Zetterstedt, 1828)

 Harpalus latus (Linnaeus, 1758)

 Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812)

 Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812)

 Harpalus progrediens (Schauberger, 1922)

 Harpalus pumilus Sturm, 1818

 Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812)

 Harpalus rufipalpis (Sturm, 1818)

 Harpalus rufipes (Degeer, 1774)

 Harpalus serripes (Quensel, 1806)

 Harpalus servus (Duftschmid, 1812)

 Harpalus signaticornis (Duftschmid, 1812)

Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812)

Harpalus solitaris (Dejean, 1829)

Harpalus subcylindricus (Dejean, 1829)

Harpalus tardus (Panzer, 1797)

Harpalus xanthopus winkleri (Schauberger, 1923)

Laemostenus terricola (Herbst, 1784)

Lebia chlorocephala (Hoffmannsegg, 1803)

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758)

Lebia cyanocephala (Linnaeus, 1758)

Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758)

Leistus piceus (Frolich, 1799)

Leistus terminatus (Panzer,1793)

Licinus depressus (Paykull, 1790)

Loricera pilicornis (Fabricius, 1775)

Masoreus wetterhallii (Gyllenhal, 1813)

Microlestes maurus (Sturm, 1827)

Microlestes minutulus (Goeze, 1777)

Miscodera arctica (Paykull, 1898)

Nebria brevicollis (Fabricius, 1792)

Nebria livida (Linnaeus, 1758)

Nebria rufescens (Strom, 1768)

Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758)

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)

Notiophilus germinyi (Fauvel in Grenier, 1863)

Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812)

Ocys quiquestriatum (Gyllenhal, 1810)

Odacantha melanura (Linnaeus, 1767)

Olisthopus rotundatus (Paykull, 1790)

Omophron limbatum (Fabricius, 1776)

Oodes gracilis (A.Villa et J.B.Villa, 1883)

Oodes helopioides (Fabricius, 1792)

Ophonus puncticeps (Stephens, 1828)

Ophonus laticollis (Mannerheim, 1825)

Ophonus nitidulus (Stephens, 1828)

Ophonus puncticollis (Paykull, 1798)

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784)

Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775)

Panagaeus cruxmajor (Linnaeus, 1758)

Paradromius linearis (Olivier, 1795)

Paradromius longiceps (Dejean, 1826)

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)

Patrobus atrorufus (Strom, 1768)

Perileptus areolatus (Creutzer, 1799)

Philorhizus notatus (Stephens, 1827)

Philorhizus sigma (Rossi, 1790)

Philorhizus spilotus (Illiger, 1798)

Platynus assimilis (Paykull, 1790)

Platynus krynickii (Sperk, 1835)

Platynus livens (Gyllenhal, 1810)

Platynus longiventris (Mannerheim, 1825)

Platynus mannerheimii (Dejean, 1828)

Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758)

Poecilus lepidus (Leske, 1785)

Poecilus punctulatus (Schaller, 1783)

Poecilus versicolor (Sturm, 1824)

Pterostichus aethiops (Panzer, 1797)

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798)

Pterostichus aterrimus (Herbst, 1784)

Pterostichus diligens (Sturm, 1824)

Pterostichus gracilis (Dejean, 1828)

Pterostichus macer (Marsham, 1802)

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798)

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827)

Pterostichus niger (Schaller, 1783)

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790)

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787)

Pterostichus quadrifoveolatus (Letzner, 1852)

Pterostichus rhaeticus (Heer, 1838)

Pterostichus strenuus (Panzer, 1797)

Pterostichus vernalis (Panzer, 1796)

Sericoda quadripunctata (Degeer, 1774)

Sphodrus leucophthalmus (Linnaeus, 1758)

Stenolophus discophorus (Fischer von Waldheim, 1823)

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784)

 Stenolophus skrimshiranus (Stephens, 1828)

 Stenolophus teutonus Schrank, 1781)

 Stomis pumicatus (Panzer, 1796)

 Syntomus foveatus (Fourcroy, 1785)

 Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761)

 Synuchus vivalis (Illiger, 1798)

 Tachys bistriatus (Duftschmidt, 1812)

 Tachys bisulcatus (Nicolai, 1822)

 Tachys micros (Fischer von Waldheim, 1828)

 Tachyta nana (Gyllenhal, 1810)

 Trechoblemus micros (Herbst, 1784)

 Trechus austriacus Dejean, 1831

 Trechus quadristriatus (Schrank, 1781)

 Trechus rubens (Fabricius, 1792)

Литература 
 Александрович О. Р. 1991. Жуки жужелицы (Coleoptera, Carabidae) фауны Белоруссии. In: Фауна и экология жесткокрылых Белоруссии. Наука и техника, Минск: 37-78.
 Aleksandrovich O. R., Lopatin I.K., Pisanenko A.D., etc. 1996. The catalogue of Coleoptera (Insecta) of Belarus. Александрович О. Р., Лопатин И. К., Писаненко А. Д. и др. 1996. Каталог жесткокрылых Беларуси. ФФИ, Минск, 1996. 103 с.
 Солодовников И. А. 2008. Жужелицы (Coleoptera, Сarabidae) Белорусского Поозерья. С каталогом видов жужелиц Беларуси и сопредельных государств: монография. Витебск: УО «ВГУ им. П. М. Машерова». 325 с.

Ссылки 
 Сайт «Жужелицы мира» (Carabidae of the World) Крупнейший в мире интернет-ресурс, посвященный таксономии, распространению и биологии жужелиц.
 Жужелицы (Carabidae) — взгляд специалиста (www.zin.ru)

См. также 
 Список пресмыкающихся Белоруссии

Белорус
Жуж
Ж